Тесалоники (; , Salonica) може да се отнася за:

 Тесалоника, обългарена форма на Тесалоники, гръцкото име на северогръцкия град Солун
 Тесалоника Македонска, македонска принцеса, на която е наречен град Солун
 Тесалоникия, християнска светица
 „Тесалоники“, гръцки вестник

Вижте също 
 Солун (пояснение)